Tigerfish steht im weiteren Sinn für:
 Mk 24 Tigerfish, ein britischer schwerer Torpedo der Firma Marconi
 Operation Tigerfish, militärische Codename für den Luftangriff auf Freiburg im Breisgau 1944

Siehe auch
 Tigerfisch